Онтигола ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 42 км². Население — 3874 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial de Ontígola 
 Web independiente vecinal de Ontígola, con tus foros libres
 Web de la agrupación socialista de Ontígola.
 Información en la web de la Diputación de Toledo 
 Web de la Asociación Don Quijote 
 Fotos del Castillo de Oreja
 Ontígola en Google Maps

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо